INS Ejlat může odkazovat k následujícím lodím:

 USCGC Northland (WPG-49) – dělový křižník, uvedený do služby Izraelským vojenským námořnictvem pod názvem INS Ejlat v roce 1948 a vyřazena v roce 1962
 HMS Zealous (R39) – torpédoborec třídy Z, uvedený do služby izraelským námořnictvem pod názvem INS Ejlat v roce 1955, potopený v roce 1967
 INS Ejlat (321) – raketový člun třídy Sa'ar 2 uvedený do služby roku 1969
 INS Ejlat (501) – první ze tří korvet třídy Sa'ar 5

Externí odkazy